L'expression The Authority (l'autorité) peut faire référence à :
 The Authority, ancien clan de catcheurs heel travaillant à la World Wrestling Entertainment ;
 The Authority, série de comics américaine créée par Warren Ellis (scénario) et Bryan Hitch (dessin).